

Carriera

Statistiche
Statistiche aggiornate a luglio 2011.

Club

Nazionale

Palmarès

Individuale
Lega Nazionale A:
2009-10: Most Penalized Player (168 min)
Campionato del mondo U-18:
1998-99: Most Penalized Player (35 min)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni